Vanoise si può riferire a:
 Alpi della Vanoise e del Grand Arc – sottosezione delle Alpi Graie
 Massiccio della Vanoise – massiccio delle Alpi Graie
 Parco nazionale della Vanoise – parco nazionale francese
 Colle della Vanoise – valico alpino francese
 Pralognan-la-Vanoise – comune francese
 Champagny-en-Vanoise – comune francese
 La parte più alta della vallata francese della Moriana